Инве́рсия (от  «переворачивание; перестановка»):
 В математике:
 Инверсия (логика), отрицание — переворачивание смысла, замена «белого» «чёрным».
 Инверсия (геометрия) — конформное преобразование евклидовой плоскости или пространства.
 Инверсия (перестановка) — термин, относящийся к перестановкам в математике; либо пара ключей, которые нарушают порядок в файле.
 Инвертирование (компьютерные науки) — битовая операция, переводящая 0 в 1 и 1 в 0. Логическое НЕ.
 В физике:
 Инверсия населённостей (оптика, лазерная техника) — состояние вещества, при котором более высокие уровни энергии составляющих его частиц (атомов, молекул и т. п.) больше «населены» частицами, чем нижние.
 Инверсия (в физике полупроводниковых приборов) — изменение типа проводимости некоторой, обычно приповерхностной, области полупроводника, по сравнению с типом, диктуемым легированием; может происходить в различных многослойных структурах, включая МОП-транзисторы. 
 Инверсия (квантовая механика) — преобразование пространства, в математике называемое отражением. Играет существенную роль в теории симметрий.
 В других естественных и экспериментальных науках:
 Инверсия (химия) — в органической химии процесс расщепления сахарида.
 Инверсия (метеорология) — аномальное изменение какого-либо параметра (как правило температуры) с увеличением высоты.
 Инверсия магнитного поля (геология) — изменение направления магнитного поля Земли
 Инверсия (биология) — изменение структуры хромосомы, вызванное поворотом на 180° одного из её внутренних участков.
 Инверзия — термин для гомосексуальности в совместной работе Ж.Шарко и В.Маньяна (1882)
 Инверсия (психология) — гомосексуальность (согласно Хавелоку Эллису, 1897)
 В филологии:
 Инверсия (поэзия) — нарушение порядка ударений в стихе.
 Инверсия (синтаксис) — изменение нормального порядка слов в предложении. Средство образования определённых типов предложения (например, отрицательных и некоторых вопросительных в английском) или выделения предложения или его частей.
 Использование синтаксической инверсии в риторике — изменение нормального порядка слов или словосочетаний с целью подчеркнуть главное, избежать монотонности и вообще усилить воздействие речи (слова).
 Использование синтаксической инверсии в литературе — изменение нормального порядка слов в предложении как стилистический приём.
 Использование синтаксической инверсии в поэзии — изменение нормального порядка слов в предложении как средство подгонки языка под стихотворный размер, а позже — как стилистическая помета «поэтичности» речи
 Инверсия (драматургия), инверсия в композиции — драматургический приём, демонстрирующий исход конфликта в начале пьесы.
 Собственные имена:
 «ИНая Версия» (ИНверсия) — студенческая газета Национального исследовательского университета «МИЭТ»
 ИNверсия (группа) — музыкальная группа.
 Inversija — латвийская грузовая авиакомпания, существовавшая с 1991 по 2010 год.

Примечания